Kalinowa (Groot-Polen), powiat Turecki
 Kalinowa (powiat Sieradzki)
 Kalinowa (powiat Kutnowski)
 Kalinowa (powiat Zduńskowolski)